Chelmsford – miasto w Esseksie (Anglia)
 City of Chelmsford – dystrykt hrabstwa Essex (Anglia)
 Chelmsford (stacja kolejowa)
 Chelmsford – miejscowość w Kanadzie, w prowincji Ontario
 Chelmsford (Massachusetts) – miejscowość w USA